Яхта «Голондри́на» () (до 1921 — тральщик M 105 Рейхсмарине, после 1921 — тральщик M-10 ВМФ Аргентины, после 1925 — президентская яхта «Голондрина») — аргентинская яхта, перестроенная из морского тральщика типа . Построена в Германии, куплена Аргентиной в 1922 году.

История строительства 
Корабль заложен в 1917 году на немецкой судоверфи  в Гамбурге. Спущен на воду 6 июля 1918 года, вступил в строй 10 октября того же года. В 1922 году продан Аргентине под названием Mecha, где был введён в состав аргентинского флота как минный тральщик () M-10. В 1925 году перестроен в президентскую яхту () Golondrina.

Конструкция и служба 
Хотя официально числилась в списках ВМС, фактически была гражданским судном. В военное время могло использоваться для нужд флота. Официально числилась во флоте патрульным кораблём, где имела бортовой номер A-10 (A — Aviso). 8 октября 1955 года яхта была исключена из состава флота и 20 августа 1958 года продана на слом.

См. также 
 Tango 01

Примечания

Ссылки 
 Golondrina — Historia y Arqueología Marítima 
 Minensuchboot 1916 Ships
 oceania / Argentinian Mineswepers

Литература 
 

Тральщики Аргентины
Суда Аргентины
Тральщики типа «Minensuchboot 1916»
Яхты глав государств